Als Autotransporter werden bezeichnet:
 In der Technik: Ein Fahrzeug oder Anhänger, das für den Transport von anderen Fahrzeugen (meistens PKW) benutzt wird
 im Straßenverkehr: Autotransporter (Lkw)
 im Seeverkehr: Autotransporter (Schiffstyp)
 im Schienenverkehr: Autotransportwagen
 In der Molekularbiologie: Ein Protein, das dazu in der Lage ist, sich selbst durch die Zellmembran zu transportieren
 Siehe Typ-V-Sekretionssystem